Kopaonik peut est un toponyme qui peut désigner :
les monts Kopaonik, un massif montagneux et un parc national de Serbie ;
Kopaonik, un village de Serbie situé dans la municipalité de  Raška, district de Raška ;
Kopaonik Beograd, une entreprise serbe qui travaille dans le domaine des matériaux de construction.